Kermit Romeo Erasmus (ur. 8 lipca 1990 w Port Elizabeth) – południowoafrykański piłkarz występujący na pozycji napastnika w portugalskim klubie Vitória Setúbal oraz w reprezentacji Południowej Afryki.

Kariera klubowa 
Karierę piłkarską Erasmus zaczynał w klubie Supersport United. W 2007 roku trafił do kadry pierwszego zespołu, grał tam tylko jeden sezon. W letnim okienku transferowym w 2008 roku przeszedł do Feyenoordu. W lipcu 2009 roku ogłoszono, że Kermit wraz z 7 innymi zawodnikami swojego klubu będzie grał na wypożyczeniu w Excelsiorze Rotterdam, w wyniku nowego partnerstwa między dwoma klubami. W 2010 roku wrócił do RPA i ponownie został piłkarzem Supersport United.

Stan na: koniec 2018 r.

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Południowej Afryki w piłce nożnej
Piłkarze Supersport United FC
Piłkarze Feyenoordu
Piłkarze SBV Excelsior
Piłkarze Orlando Pirates
Piłkarze Stade Rennais
Piłkarze RC Lens
Piłkarze AFC Eskilstuna
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Port Elizabeth